Cry Pretty – album di Carrie Underwood
 Cry Pretty – singolo di Carrie Underwood tratto dall'album omonimo